American Eagle Airlines — торговая марка авиационного холдинга AMR Corporation, используемая его дочерними авиакомпаниями American Eagle Airlines Inc.
 American Eagle (шхуна) — двухмачтовая шхуна 1930 года постройки, Национальный исторический памятник США.